Тур дьо Ски е многоетапно състезание по ски бягане, валидно за Световната купа по ски бягане, провеждащо се ежегодно от 2006 година.

Победители

Жени

Мъже

Външни препратки 
 Официален сайт 

Ски бягане